Чемпионат Уругвая по футболу 2010/2011 () — официально 107-й (CVII Campeonato Uruguayo), де-факто 111-й розыгрыш чемпионата Уругвая по футболу, прошедший с 21 августа 2010 по 12 июня 2011 года. Чемпионский титул разыграли в решающих матчах «Насьональ» (как победитель Клаусуры и лучшая команда по итогам обоих турниров) и «Дефенсор Спортинг» (как победитель Апертуры).

Участники

Апертура

Турнирная таблица

Клаусура

Турнирная таблица

Суммарная таблица

Таблица вылета

Плей-офф за чемпионство 
В полуфинале встречались победители Апертуры и Клаусуры, победитель в этой паре в финале играл с лучшей командой по итогам обоих турниров.

Полуфинал

Финал 
«Насьональ», победивший в полуфинале, был также лучшей командой по итогам Апертуры и Клаусуры, поэтому «Насьональ» стал чемпионом Уругвая по итогам полуфинала.

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Уругвая 2010/2011 на rsssf.com

2010/2011
Уругвай
Уругвай
Спорт в Уругвае в 2010 году
Спорт в Уругвае в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011